Bohdan Tomaszewski (1921- ), journaliste et écrivain polonais ;
 Claire Tomaszewski (1982- ), joueuse française de basket-ball ;
 David Tomaszewski (1984- ), réalisateur français ;
  (1914-2005), affichiste et graphiste polonais ;
 Henryk Tomaszewski (1919-2001), comédien, mime et directeur de théâtre polonais ;
 Jan Tomaszewski (1948- ), joueur polonais de football ;
 Jerzy Tomaszewski, (1924- ), est un photographe et journaliste polonais ;
 Marek Tomaszewski (1943- ), pianiste polonais.

voir aussi Tomashevsky